Lauenstadt steht für:

 Lauenstadt (Schulenburg), Ansiedlung an der Burg Calenberg in Schulenburg bei Pattensen, Region Hannover, Niedersachsen
 Inspektion Lauenstadt, deutsche Fernsehserie der 1970er Jahre